

Codici 
 CRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carlton Hill (Australia)
 cry – codice ISO 639-3 della lingua cori
 CRY – codice ISO 3166-2:GB del London Borough of Croydon (Regno Unito)

Geografia 
 Cry – comune della Yonne (Francia)

Musica 
 Cry – brano musicale composto da Churchill Kohlman pubblicato nel 1951
 Cry – album di Lynn Anderson del 1972
 Cry – singolo di Lynn Anderson tratto dall'album omonimo del 1972
 Cry – singolo dei Godley & Creme tratto dall'album The History Mix Volume 1 del 1985
 Cry – traccia dell'album Look Sharp! dei Roxette del 1988
 Cry – traccia dell'album Static and Silence dei The Sundays del 1997
 Cry – singolo di Michael Jackson tratto dall'album Invincible del 2001
 Cry – album di Faith Hill del 2002
 Cry – singolo di Faith Hill tratto dall'album omonimo del 2002
 Cry – singolo di Mandy Moore tratto dall'album Mandy Moore del 2002
 Cry – album dei Simple Minds del 2002
 Cry – singolo dei Simple Minds tratto dall'album omonimo del 2002
 Cry – singolo di Alex Parks tratto dall'album Introduction del 2004
 Cry – singolo dei Novecento del 2008
 Cry – traccia dell'album Good Girl Gone Bad di Rihanna
 Cry – singolo dei Sigma del 2016
 Cry – singolo di Ashnikko del 2020

Altri progetti